Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es Australian Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Oliver Marach–Mate Pavić osztrák-horvát páros volt, akik ebben az évben is együtt álltak rajthoz, hogy megvédjék címüket, de a második körben kiestek.

A győzelmet a francia Pierre-Hugues Herbert–Nicolas Mahut páros szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 7–6(1) arányban győztek a Henri Kontinen–John Peers finn–ausztrál páros ellen.

A magyar Fucsovics Márton a román Marius Copillal párban lépett pályára, de az 1. körön nem jutottak túl.

Kiemeltek

Sorsolási tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

F2